Dacascos ist der Familienname folgender Personen:

 Al Dacascos (* 1942), Kampfsportler, Begründer des Wun Hop Kuen Do-Stils
 Mark Dacascos (* 1964), US-amerikanischer Sportler und Schauspieler